

Geografia
 Albertson – census-designated place statunitense nello Stato di New York

Persone 
 Coit Albertson – attore statunitense
 Frank Albertson – attore statunitense
 Jack Albertson – attore e performer statunitense
 Lillian Albertson – attrice statunitense
 Mabel Albertson – attrice statunitense
 Sean Albertson – montatore e produttore cinematografico statunitense
 Tessa Albertson – attrice statunitense